Корњаче (ред)
 Корњаче (породица)